Orestis o Orèstias (en llatí Orestis, en grec antic Ὀρεστίς o Ὀρεστίας ) era el nom d'un districte de Macedònia habitat pels orestes.

Ni Titus Livi ni Diodor de Sicília en parlen, quan mencionen els territoris que van formar part de Macedònia. L'any 196 aC es va organitzar com un territori independent. Més tard (després del 168 aC) es va incloure probablement en el districte quart de Macedònia, almenys la part d'Orestis situada a l'est del Pindos.

Notes

Referències 

Regne de Macedònia